

Onomastica 
 Erdmann – variante nome proprio di persona tedesco maschile Hartmann

Persone 
 Benno Erdmann (1851-1921) – filosofo e psicologo tedesco
 Johann Eduard Erdmann (1805-1892) – filosofo tedesco
 Kurt Erdmann (1901-1964) – storico dell'arte tedesco
 Moritz Erdmann (1845-1919) – pittore tedesco
 Nate Erdmann (1973) – cestista statunitense
 Otto Linné Erdmann (1804-1869) – chimico tedesco
 Susi Erdmann (1968) – slittinista ed ex bobbista tedesca
 Volker Erdmann (1941-2015) – chimico tedesco